Constantin III est un usurpateur romain de 407 à 411.
 Constantin III Héraclius est empereur byzantin en 641.
 Constantin III est roi d'Abkhazie de 894 à 923.
 Constantin III est roi d'Écosse de 995 à 997.
 Constantin III Lichoudès est patriarche de Constantinople de 1059 à 1063.
 Constantin III de Gallura Juge du Judicat de Gallura de 1146 à 1161.
 Constantin III est catholicos de l'Église apostolique arménienne de 1307 à 1321.
 Constantin III est roi d'Arménie de 1298 à 1299, puis en 1307.
 Constantin III est anti-roi d'Iméréthie de 1585 à 1586.
 Constantin III est un roi légendaire de Grande-Bretagne inventé par Geoffroy de Monmouth.